Собор Рождества Богородицы — православный храм в Уфе, кафедральный собор Уфимской епархии Русской православной церкви (с мая 2016 г.). Самый вместительный православный храм города, который может принять в любые дни до нескольких тысяч человек одновременно.

Храм представляет собой небесно-голубого цвета здание с золотыми куполами. Высота собора — 21 м, колокольни — 47 м. Нынешний облик храма — это, по меньшей мере, четвёртая реконструкция здания. В отделке стен и пола использован камень — розовый итальянский, белый греческий и жёлтый пакистанский мрамор. Зеленые плитки мозаики — итальянский серпентинит, серо-голубые — южноафриканский гранит. Все стены и потолки расписаны.

История 
Краснокирпичная приходская церковь Рождества Богородицы была заложена в 1889 или в 1901 г. на месте, подобранном уфимским епископом Антонием (Храповицким). Строительство храма затягивалось, пока не помог деньгами уфимский купец Никифор Миронович Патокин.

23 августа 1909 года на колокольню построенного храма были подняты колокола. Из восьми установленных колоколов самый большой весил 50 пудов 35 фунтов, самый маленький — 10 фунтов. Церковь была кирпичной, с трёхъярусной колокольней и деревянным одноглавым куполом, обитым железом и окрашенным в кирпичный цвет. На куполе колокольни и алтаря были железные кресты, бронзированные через огонь, крыша покрыта железом и окрашена в зелёный цвет. Полы асфальтовые, края цементные. Длина церкви, считая и колокольню, 206,5 саженей, наибольшая ширина 10,5 саженей.

6 сентября 1909 года преосвященным Нафанаилом, епископом Уфимским и Минзелинским, было совершено освящение храма Рождества Пресвятой Богородицы. Первым настоятелем был Василий Григорьевич Лезенков.

После революции в 1919 году здесь разместился госпиталь, но при этом храм оставался действующим. Постановлением Президиума БашЦИК от 5 апреля 1934 года церковь была закрыта, здание было передано «Башкино» в декабре 1935 г.ода для установления звукового кино. Согласно Постановлению Горсовета от 16 октября 1938 года в здании храма разместились авиамастерские.

Постановлением Уфимского Горсовета № 224 от 21 июня 1955 г., здание церкви было передано под кинотеатр, который получил наименование «Йондоз». При этом была уничтожена купольная часть и наполовину снесены опорные столбы. Кинотеатр находился в помещении храма до 1991 г.

Постановлением решения Горисполкома № 14/608 от 21 августа 1991 года здание возвращено Русской православной церкви. Первым настоятелем после открытия храма был Борис Борисович Развеев. Началась перестройка бывшей приходской церкви под собор епархии. С благословения Никона епископа Уфимского и Стерлитамакского о. Борис произвел реконструкцию храма. Храм был расширен, надстроена колокольня, покрыта железом крыша.

Реконструкция здания продолжалась около 15 лет. Руководитель творческого коллектива — А. П. Фаворский. Главный архитектор проекта — Елена Алексеевна Фаворская.

Реликвии 

В храме находятся части мощей святых: свт. Николая Чудотворца, равноап. Нины Грузинской, вмч. Пантелеимона Целителя, вмч. Георгия Победоносца, вмц. Варвары, мч. Вонифатия, мч. Трифона, мц. Татианы, прмцц. Елисаветы и Варвары, преп. Сергия Радонежского, преп. Серафима Саровского, преп. Моисея Уфимского, преп. Зосимы Еннатской, благов. кн. Александра Невского, благов. кнн. Петра и Февронии, благов. кнн. Феодора, Давида и Константина Ярославских, прав. Симеона Верхотурского, прав. Феодора Ушакова, блаж. Космы Верхотурского, блаж. Павла Таганрогского, блаж. Варвары Сворчихинской (Уфимской).

К храмовым святыням относятся иконы Святой Живоначальной Троицы (с частью дуба Мамврийского) и Тайной Вечери с частью Сионской Горницы, где проходила Вечеря. Чтимые иконы:

 Иверская икона Божией Матери,
 «Взыскание погибших» икона Божией Матери,
 «Усекновение главы Иоанна Предтечи».

Отделы епархии 

На храмовой территории размещены следующие отделы Уфимской епархии:
 Миссионерский отдел
 Молодёжный отдел
 Добровольческий центр Башкортостанской митрополии
 Епархиальный склад церковной утвари и духовной литературы
 Епархиальная бухгалтерия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Рождество-Богородицкий храм на сайте Уфимской епархии
 Фотографии храма
 Достопримечательность Уфы. Рождество-Богородицкий храм 
 История храма Рождества Богородицы

Храмы Уфы
Уфа
Уфа
1909 год в Башкортостане
Храмы, построенные в 1909 году в России
Уфа
Здания и сооружения, заложенные в 1889 году